Le nom pont Napoléon peut faire référence au  :

En région Occitanie 

 le pont Napoléon, enjambant le Gave de Gavarnie à Luz-Saint-Sauveur.
 le pont Napoléon, enjambant le Tarn à Moissac.

À Lille 

 Le pont Napoléon, dans la région Hauts-de-France, enjambant la Moyenne-Deûle.

À Lyon 

 Le pont Kitchener, nommé successivement pont Napoléon, pont du Midi, pont Kitchener-Marchand, à Lyon, enjambant la Saône.
 le pont Bonaparte, ancien Pont Tilsit, à Lyon, enjambant la Saône.

À Paris 

 Le pont Napoléon renommé pont National en 1870, enjambant la Seine.

À Tours 

 Le pont Napoléon sur la Loire, reliant Tours et Saint-Cyr-sur-Loire.

À Nice 

 Le pont Napoléon enjambait le Paillon près de son embouchure ; il prit ensuite le nom de pont des Anges avant de disparaître avec la création du jardin Albert- construit sur dalle sur ce même Paillon.
 Le pont Napoléon-III, enjambant le Var à proximité de l’aéroport de Nice-Côte d'Azur.

Dans l'Eure 

 À Vernon, le pont Napoléon était le nom donné en 1930 au pont existant préalablement à la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale de l'actuel ouvrage de 1954.
 À Corneville-sur-Risle, le pont Napoléon sur la Risle.

En Charente-Maritime 
 Au Château-d'Oléron, sur l'Île d'Oléron, le pont Napoléon.